Artykuł grupuje składy reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1949 odbywających się w Pradze.

Składy drużyn

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1949 w piłce siatkowej
1949 w Europie
Piłka siatkowa w Czechosłowacji